ВМС — багатозначний акронім кирилицею, який може означати:

 ВМС — військово-морські сили
 ВМС — високомолекулярні сполуки
 ВМС — внутрішньоматкова спіраль